

Geografia 
 Ilha de Elba — ilha na região Toscana, Itália
 Rio Elba — curso de água da Europa Central, nasce na República Checa, atravessa a Alemanha e desagua no mar do Norte
 Elba (Alabama)
 Elba (Minnesota)
 Elba (Nebraska)

Pessoas 
 Elba Ramalho

Outros
 Elba (álbum de 1981)
 Elba (álbum de 1987)
 Elba (álbum de Laura Jansen)
 Fiat Elba — automóvel fabricado pela empresa italiana Fiat

Ver também 

Desambiguações de topônimos